Psychiatrisch Centrum Suriname, een psychiatrisch ziekenhuis in Paramaribo
 Postcommotioneel syndroom, langdurig aanhoudende klachten na een (lichte) hersenschudding